Zolla peut faire référence à : 
 Frédéric Zolla (né en 1963), physicien français.
 Elémire Zolla (1926-2002), écrivain, philosophe et historien des religions italien.